Tony Wilding ha battuto in finale Ernie Parker 6-1 7-5 6-2.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 

Australasian Championships 1909